Новоспасовка — название населённых пунктов.

Азербайджан 
 Новоспасовка — прежнее название села Пирбулаг Кедабекского района.

Казахстан 
 Новоспасовка — село в Качирском районе Павлодарской области.

Россия 
 Новоспасовка — село в Грибановском районе Воронежской области.
 Новоспасовка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Новоспасовка — село в Куйбышевском районе Ростовской области.
 Новоспасовка — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.

Украина 
 Новоспасовка — село в Беловодском районе Луганской области.
 Новоспасовка — до 1939 года название села Осипенко Бердянского района Запорожской области.

См. также 
 Новоспасское